Super Bowl er den årlige afslutning på den professionelle amerikanske fodboldliga, NFL, og kampen spilles af vinderne af konferencerne AFC og NFC. Den spilledes til og med 2021 den første søndag i februar, men fra 2022 spilles den den anden søndag i februar.

Sølvpokalen, der dystes om i Super Bowl, hedder "The Vince Lombardi Trophy", opkaldt efter den tidligere spiller og træner Vince Lombardi. Pokalen er fremstillet af sterlingsølv. Den blev lavet og leveret af Tiffany & Co. i New York.

Super Bowl-resultater 

Ud fra det simple "MHH-pointsystem" (ét point for at deltage i Super Bowl-kampen og ét yderligere for at vinde) ser stillingen således ud:

17 point: New England Patriots

14 point: Pittsburgh Steelers

13 point: Dallas Cowboys

12 point: San Francisco 49ers

9 point: New York Giants, Green Bay Packers, Denver Broncos

8 point: Oakland Raiders, Washington Redskins

7 point: Miami Dolphins

6 point: Indianapolis Colts, Kansas City Chiefs

5 point: Los Angeles Rams

4 point: Buffalo Bills, Baltimore Ravens, Minnesota Vikings, Seattle Seahawks, Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers

3 point: Chicago Bears

2 point: Cincinnati Bengals, New York Jets, New Orleans Saints

1 point: Atlanta Falcons, Carolina Panthers, San Diego Chargers, Tennessee Titans, Arizona Cardinals

0 point: Cleveland Browns, Detroit Lions, Houston Texans, Jacksonville Jaguars

Super Bowl MVP 

Efter hvert års Super Bowl vælges en Super Bowl MVP (Most Valuable Player), som er den mest værdifulde spiller i kampen.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 SuperBowl.com
 NFL.com

Amerikansk fodbold i USA
 
Etableret i 1976